Hönscheid steht für: 

 Hönscheid, Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Hönscheid ist der Familienname folgender Personen: 
 Anne Hönscheid (* 1980), deutsche Badmintonspielerin
 Janni Hönscheid (Ehename Janna Kusmagk; * 1990), deutsche Wellenreiterin und Model
 Johannes-Matthias Hönscheid (1922–2001), deutscher Kriegsberichterstatter
 Jürgen Hönscheid (Bibliothekar) (* 1939), deutscher Bibliothekar und Hochschullehrer 
 Jürgen Hönscheid (* 1954), deutscher Windsurfer
 Sonja Hönscheid (Sonja Hönscheid; * 1981), deutsche Surferin